Název São Paulo má více významů: 

 São Paulo – město v Brazílii
 São Paulo (stát) – spolkový stát v Brazílii
 São Paulo (Lisabon) – městská část Lisabonu
 NAe São Paulo (A12) – brazilská letadlová loď